Малая Покровка () — село,
Зорянский сельский совет,
Межевский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1222683303. Население по переписи 2001 года составляло 24 человека.

Географическое положение 
Село Малая Покровка находится у истоков реки Сухой Бычок,
ниже по течению на расстоянии в 2 км расположено село Полтавское.

Примечания